Omgili (acronimo per "Oh My God I Love It") è un motore di ricerca verticale che si focalizza su contenuti creati dagli utenti su diverse piattaforme come forum, gruppi di discussione, answer board e altri.
Questo motore di ricerca verticale basato su crawler scansiona milioni di discussioni online in tutto il mondo su oltre 100.00 forum e board, ed è in grado di differenziare le discussioni in base al titolo, al topic, alle risposte e alle date dei post. Gli utenti possono usare Omgili per trovare opinioni dei consumatori, dibattiti, discussioni, esperienze personali, risposte e soluzioni.

Omgili Ltd.
Omgili Ltd. è un servizio di informazione basato sul web. Omgili Ltd. è nata nel dicembre 2006.

Siti addizionali di Omgili
Altri sotto domini di Omgili offrono strumenti addizionali per monitorare i contenuti degli utenti. Tra questi troviamo Omgili Buzz, Omgili Graphs, Omgili Product Reviews e Omgili Search Aid. Omgili Graphs è uno strumento per creare grafici degli utenti che chattano. Omgili Product Reviews indica il livello di gradimento di un prodotto, similmente a siti come Amazon.com, Shopping.com, Target.com, CNet.com, Yahoo!Shopping and Pricegrabber.com. Omgili Search Aid dà suggerimenti per termini da cercare in relazione a topic differenti.

Collegamenti esterni
http://omgili.com/

Motori di ricerca